The complete collection (Lil Louis) (1989), een verzamelalbum van Lil Louis
 Discography - The complete singles collection (1991), een verzamelalbum van Pet Shop Boys
 The complete collection (Golden Earring) (1992), een verzamelalbum van Golden Earring
 The complete collection (The Cats) (2002), een verzamelalbum van The Cats
 The complete collection (B.B. King) (2008), een verzamelalbum van B.B. King
 The complete collection 1969-1995 (2009), een verzamelalbum van  Jane Relf
 The complete collection (Leonard Cohen) (2011), een verzamelalbum van Leonard Cohen
 The complete collection (Bob Dylan) (2013), een verzamelalbum van Bob Dylan